Die Zürcher Handball-Mobilisationsmeisterschaft war eine Feldhandball Meisterschaft für die stadtzürcher und Umgebung Mannschaft, nachdem die 1. Spielklasse 1939 auf Grund der Mobilmachung am 2. September 1939 abgebrochen wurde.

Modus  
Die 18 Mannschaften wurden in 3 Stärkeklassen à 6 Mannschaften eingeteilt. Zunächst war nicht klar, ob eine Retourrunde im Frühling 1940 gespielt wird. Im Februar 1940 wurde entschieden, dass im Frühling eine neue Meisterschaft gestartet wird und die erstplatzierten Mannschaften der Hinrunde Mobilisationsmeister sind.

1. Spielklasse

Tabelle

Spiele 
1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

Die Partie STV Wettingen – Sportgesellschaft Zürich wurde verschoben.

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

2. Spielklasse

Tabelle 
{| class="wikitable sortable zebra"
|-
! !!Mannschaft!!Sp.!!S!!U!!N!!Punkte
|-
|1.||||5||4||1||0||9:1
|-
|2.||||5||3||1||1||7:3
|-
|3.||||5||3||0||2||6:0
|-
|4.||||5||3||0||2||6:0
|-
|5.||||5||0||1||4||1:9
|-
|6.||||5||0||1||4||1:9

Spiele 
1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

3. Spielklasse

Mannschaften 

 II

Bekannte Spiele 
2. Spieltag

4. Spieltag

6. Spieltag

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 1939
Handballwettbewerb in Zürich